Бану́ Ха́шим () — клан племени курайшитов. Членом этого клана был исламский пророк Мухаммад, который был правнуком Хашима ибн Абд Манафа, именем которого назван клан. Члены этого клана называются Хашими́тами.

История 
Бану Хашим является одним из кланов племени курайшитов, который в свою очередь относится к аднанитам (от имени «Аднана», предка арабов северной, центральной и западной Аравии). Вместе с кланами Бану Абд Шамс, Бану аль-Мутталиб, и Бану Науфаль они образуют Бану Абд аль-Манаф.

Дед пророка Мухаммада, Абд аль-Мутталиб, в доисламской Мекке получил в наследство право действовать в качестве распорядителя и смотрителя паломников, посещавших Каабу в Мекке. Согласно исламской традиции, Кааба была построена пророком Ибрахимом (Авраамом) и его первым сыном и наследником Исмаилом (Измаилом). Различные арабские племена ставили в Каабе своих идолов, в результате чего Мекка стала центром паломничества, а территория вокруг города стала «запретной». Паломничество к Каабе в значительной степени способствовало обогащению мекканских купцов.

Когда Мухаммаду исполнилось 40 лет, он объявил о снисхождении божественного откровения и возрождении прав религии единобожия (ислама) побудив к отказу от идолопоклонничества и избавления от идолов в Каабе. Этим он настроил против себя большинство мекканцев, однако принадлежность к самому влиятельному клану в Мекке стала фактором его безопасности в первые годы пророческой миссии. После 13 лет пророчества, мусульманская община Мекки эмигрировала в город Ясриб (Медина) для того, чтобы избежать преследования со стороны язычников Мекки.

После завоевания Мекки Кааба была очищена от идолов и стала центром паломничества для мусульман. Потомки пророка Мухаммада делятся на Сеидов и Шерифов. Первые являются потомками внука Хусейна, а вторые — Хасана. Хашимитами считались Алиды и Аббасиды.

Примечания

Литература

Ссылки